Республика Йемен была создана в 1990 году, после объединения двух йеменских государств — северного ЙАР (Йеменская Арабская Республика) и южного НДРЙ (Народно-Демократическая Республика Йемен). До объединения на вооружении ЙАР находилось главным образом оружие западного, НДРЙ - советского производства. Несмотря на объединение, противоречия между Севером и Югом привели в 1994 г. к гражданской войне, завершившейся в июле 1994 г. победой Севера. Значительное количество вооружения и военной техники было уничтожено в ходе войны (в т.ч. 6 МиГ-21Ф, 10 Су-20, 2 Ми-25, 2 Ил-14), оценки йеменского арсенала во многом базируются на довоенных оценках. В целом вооружение йеменской армии сильно устарело, во второй половине 90-х гг были заключены лишь несколько контрактов по закупке подержанной (хотя в некоторых случаях вполне современной) техники в республиках СНГ, Чехии и Польше.

Структура ВС Йемена. 

 Сухопутные войска 
 Военно-воздушные силы (3 тыс. ВВС и 2 тыс. ПВО).
 Военно-морские силы и силы береговой обороны (1,7 тыс. человек),
 Пограничные войска,
 Стратегические резервные силы.

Сухопутные силы 
Расположены в семи военных округах и ряде оперативных направлений согласно требованиям территориального управления.
Насчитывают 60 отдельных бригад: 1 спецназа, 12 танковых, 11 механизированных, 22 пехотных, 3 воздушно-десантных и коммандос, 5 горно-пехотных, 3 артиллерийских, 1 ракетная, 2 зенитных.

Военно-морской флот 
25 августа 1980г. советник командующего флотом НДРЙ Виктор Доценко и  его подопечные на двух катерах впервые самостоятельно проводили ракетную стрельбу. Наблюдать её в море на большом десантном корабле (БДК) вышло все руководство страны. Правда, никто не знал, что мишень советским советникам пришлось сооружать самим. Для этого из Москвы самолётом был доставлен радиолокационный отражатель.

- Пошёл отсчёт времени, - вспоминает Виктор Петрович Доценко (советник командующего флотом НДРЙ с 1979г по 1981г.),- арабы притихли. Но вот ракеты пошли к цели. И все внимание переключилось на доклады пилота вертолёта. А он доложил так: "Вижу ракету. Ракета попадает в мишень. Мишени больше нет"

В тот день состоялся грандиозный праздник. Министр обороны страны Али Ахмед Насер Антар объявил его днём ракетных войск ВМФ.

Вооружение

Примечания

Ссылки 
 Бронетехника Йемена 
 The Military Balance 2015
 Stockholm International Peace Research Institute 

Вооружённые силы Йемена